Sony puede referirse a:

 Sony, empresa de electrónica japonesa.
 Sony BMG Music Entertainment, compañía de música internacional.
 Sony Music Entertainment, compañía de música internacional.
 Sony Entertainment Television, cadena de televisión internacional.
 Sony Pictures, productora relacionada con Sony Entertainment Television.